Скелет фигуры — множество точек (пикселов, вокселов), равноудаленных от границ фигуры.

Понятие скелета используется для обозначения следующих объектов:
 Дискретный (морфологический) скелет
 Непрерывный скелет (Центральное множество)
 Другие виды скелетов: прямолинейный скелет, криволинейный скелет и др.

Скелет и парадигма «пожара в прерии» 
Получение скелета области имеет наглядное объяснение, образно называемое «пожар в степи». Рассмотрим область изображения как степь, равномерно покрытую сухой травой и предположим, что вся её граница одновременно загорается. Фронт пожара распространяется внутрь области, всюду с равномерной постоянной скоростью. Результатом скелетизации будет множество точек, куда фронт огня доходит одновременно более чем с одного направления.

Скелет бинарного изображения 
Дискретный скелет

Скелет в трехмерной графике 
Дискретный скелет

Скелет плоской фигуры 
Скелетом плоской фигуры называется множество центров максимальных пустых кругов фигуры.

Скелет связного ограниченного открытого подмножества  
Скелет плоской фигуры обобщается на пространство любой размерности (см. центральное множество).

Непрерывный скелет бинарного изображения 
Непрерывным скелетом бинарного изображения называется скелет многоугольной фигуры, аппроксимирующей границу изображения.

Прямолинейный скелет (Straight skeleton)

Криволинейный скелет (Curved skeleton)

См. также 
 Скелет бинарного изображения
 Центральное множество
 Срединная ось
 Медиальное множество
 Мыльный пузырь#Математические свойства

Компьютерная графика